Buckhorn Lake (engl. für „Hirschhornsee“) ist der Name folgender Seen und Stauseen:

in Kanada:

 Buckhorn Lake (Kawartha Lakes), in Ontario

in den Vereinigten Staaten:

 Buckhorn Lake auf Revillagigedo Island, Alaska
 Buckhorn Lake und Buckhorn Mountain Lake, zwei verschiedene Seen östlich von McCall, Valley County, Idaho
 Buckhorn Lake im Kern County, Kalifornien
 Buckhorn Lake im Lassen County, Kalifornien
 Buckhorn Lake im Shasta County, Kalifornien
 Buckhorn Lake im Siskiyou County, Kalifornien
 Buckhorn Lake, Stausee des Middle Fork Kentucky River in Perry County, Kentucky
 Buckhorn Lake im Calhoun County, Michigan
 Buckhorn Lake im Oakland County, Michigan
 Buckhorn Lake im Turtle Creek Township, Todd County, Minnesota
 Buckhorn Lake, Hamilton County, New York
 Buckhorn Lake im Paris Mountain State Park, nördlich von Greenville, South Carolina
 Buckhorn Lake, Dimmit County, Texas
 Buckhorn Lake, östlich von Houston, Harris County, Texas
 Buckhorn Lake, Jefferson County, Washington